«Годы» () — британский драматический телесериал-антиутопия, созданный Расселлом Ти Дейвисом. Действие происходит между 2019 и 2034 годами. Сериал состоит из шести серий и рассказывает о жизни семьи Лайонс, которая становится свидетелем глобальных мировых событий и прихода к власти Вивьен Рук, британской бизнесвумен, ставшей политиком-популистом, чьи противоречивые взгляды приводят к расколу нации. Сериал является совместным продуктом BBC и HBO, его премьера состоялась 14 мая 2019 года на BBC One и 24 июня 2019 года на канале HBO. Эмма Томпсон исполнила роль Рук, в свою очередь Рассел Тови, Рори Киннир, Т'Ниа Миллер, Рут Мэдли, Энн Рид, Джессика Хайнс и Эмма Томпсон сыграли членов семьи Лайонс.

Сериал получил высокие оценки за сценарий, образы персонажей и исследование современных политических проблем в антиутопическом будущем. Он заработал три номинации на 10-й церемонии вручения телевизионной премии «Выбор критиков» в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая мужская роль второго плана в фильме/мини-сериале» (Тови) и «Лучшая женская роль второго плана в фильме/мини-сериале» (Томпсон).

Сюжет 
15 лет из жизни семьи Лайонс на фоне экономических, политических и технологических преобразований. Отправная точка всех событий — 2019 год.

Актёры и персонажи

В главных ролях 
Рори Киннир — Стивен Лайонс, финансовый консультант, который живёт в Лондоне со своей женой Селестой и двумя дочерьми. Старший брат Дэниела, Рози и Эдит.
Рассел Тови — Дэниел Лайонс, служащий по жилищным вопросам. Брат Стивена, Рози и Эдит. 
Джессика Хайнс — Эдит Лайонс, политический активист. Сестра Дэниела, Стивена и Рози.
Рут Мэдли — Рози Лайонс, мать-одиночка двоих сыновей. Родилась с расщеплением позвоночника. Работает в школьной столовой. Младшая сестра Дэниела, Стивена и Эдит.
Т'Ниа Миллер — Селеста Бисм-Лайонс, бухгалтер и жена Стивена.
Энн Рид — Мюриел Дикон, бабушка братьев и сестер Лайонс.
Эмма Томпсон — Вивьен Рук, харизматичная и неоднозначная бизнес-леди, ставшая политиком.

Второстепенный состав 
Дино Фетчер — Ральф Казинс, бывший муж Дэниела Лайонса, учитель начальных классов.
Макс Болдри — Виктор Горая, украинский беженец, у которого завязываются романтические отношения с Даниэлем.
Лидия Уэст — Бетани Бисм-Лайонс, старшая дочь Стивена и Селесты, которая идентифицирует себя как трансчеловек.
Джейд Эллейн — Руби Бисм-Лайонс, младшая дочь Стивена и Селесты.
Шарон Дункан-Брюстер — Фрэн Бакстер, сказочница и активист. Подруга Дэниела Лайонса. В дальнейшем девушка Эдит.

Эпизоды

Производство 
В октябре 2018 года было объявлено, что Эмма Томпсон присоединилась к актерскому составу телесериала вместе с Рори Киннером, Т'Нией Миллер, Расселом Тови, Джессикой Хайнс, Лидией Уэст, Рут Мэдли и Энн Рид. Также было объявлено, что режиссёром сериала станет Саймон Селлан Джонс.

Съемки сериала начались в Манчестере 22 октября 2018 года и были завершены 17 марта 2019 года. Съемки также проводились в Траффорд Парк (сцены c лагерем беженцев) и в тренировочном лагере Altcar (Ливерпуль) (сцены с лагерем Эрстваил).

Реакция 
Сериал получил восторженные отзывы от критиков и зрителей. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes проект имеет 89% положительных критических рецензий. На сайте Metacritic сериал набрал 78 баллов на основе 24 рецензии.

См. также 
Чёрное зеркало
Клиент всегда мёртв

Примечания 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2019 году
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Телесериалы на английском языке
Фантастические телесериалы Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Великобритании
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2019 году
Фильмы об Украине